ZIE bzw. ZiE steht als Akronym für:
 Zentralinstitut für Elektronenphysik, ein Institut der Akademie der Wissenschaften der DDR
 Zustimmung im Einzelfall, siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
 Zweisprachige interkulturelle Erziehung, siehe Interkulturelle zweisprachige Erziehung

Abkürzung